Марі П'єрс була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки програла в 3-му колі Емі Фрейзер.

Дженніфер Капріаті виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 6–0, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Верші вісім сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (фінал)
  '''Дженніфер Капріаті (переможниця)
  Кончіта Мартінес (півфінал)
  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (2-ге коло)
  Марі П'єрс (3-тє коло)
  Амелі Моресмо (чвертьфінал)
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Паола Суарес (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (3-тє коло)
  Меган Шонессі (2-ге коло)
  Єлена Докич (1-ше коло)
  Гала Леон Гарсія (3-тє коло)
  Генрієта Надьова (3-тє коло)
  Сільвія Фаріна-Елія ''(2-ге коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Family Circle Cup 2001 draw 

Family Circle Cup
2001